Чакветадзе () — грузинская фамилия:
 Чакветадзе, Анна Джамбулиевна (род. 1987) — российская теннисистка и спортивный комментатор.
 Чакветадзе, Беглар Самсонович (1892 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чакветадзе, Георгий Мерабович (род. 1999) — грузинский футболист.
 Чакветадзе, Давит Гочаевич (род. 1992) — российский борец греко-римского стиля.